Dworzec Białoruski – stacja kolejowa w Moskwie
 Dworzec Białoruski – film